Poleto – wieś w Bułgarii
 Poleto – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Dełczewo